Frans Ferdinand van Oostenrijk-Este (1863-1914), een Oostenrijkse aartshertog, troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije
Franz Ferdinand (band), een Schotse muziekgroep
Franz Ferdinand (album), het debuutalbum van deze band
Franz Ferdinand (dvd), een dvd van deze band